Список дипломатических миссий Сейшельских островов — Сейшельские Острова имеют за рубежом лишь семь дипломатических представительств. Так как Сейшельские Острова являются членом Британского содружества, его миссии в других странах — членах этой организации возглавляет «высший комиссар» в ранге посла.

Европа 
  Бельгия, Брюссель (посольство)
  Франция, Париж (посольство)
 , Лондон (высший комиссариат)

Африка 
  ЮАР, Претория (высший комиссариат)

Азия 
  Китай, Пекин (посольство)
  Индия, Дели (высший комиссариат)

Международные организации 
 Нью-Йорк (представительство при ООН)

Внешняя политика Сейшельских островов
Сейшельские острова